Tignanesi – abitanti di Tignano (Apice)
Tignanesi – abitanti di Tignano-Roma